L'uomo di Marte (The Martian), romanzo di fantascienza del 2011 di Andy Weir.
 Sopravvissuto - The Martian (The Martian) film di Ridley Scott del 2015 tratto dal romanzo.